Механизмы роста тонких плёнок () — классификация механизмов формирования тонких плёнок на подложках.

Описание 

Выделяют три основных механизма роста тонких плёнок. Эти механизмы получили свои названия по именам их авторов и включают:
 механизм послойного роста Франка–ван дер Мерве;
 механизм островкового роста Вольмера–Вебера;
 механизм послойного-плюс-островкового роста Странского–Крастанова.

Литература 
 Оура К., Лифшиц В. Г., Саранин А. А. и др. Введение в физику поверхности / Под ред. В. И. Сергиенко. — М.: Наука, 2006. — 490 с.

Ссылки 

Нанотехнология